Osoby:
 Carl Friedrich von Weizsäcker – niemiecki fizyk i filozof, syn Ernsta i ojciec Ernsta Ulricha
 Ernst von Weizsäcker – niemiecki dyplomata, ojciec Carla i Richarda
 Ernst Ulrich von Weizsäcker – niemiecki polityk, syn Carla
 Richard von Weizsäcker – prezydent Niemiec, syn Ernsta

Inne:
 (13531) Weizsäcker – planetoida